Campioli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Campioli (vor 1708–nach 1732), italienischer Opernsänger (Kastrat, Sopran)
 Cesare Campioli (1902–1971), italienischer Kommunist und Gewerkschafter